Миролюбівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Миролюбівська сільська рада — Вінницька область, Піщанський район
 Миролюбівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Миролюбівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Миролюбівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Миролюбівська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Миролюбівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Миролюбівська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Миролюбівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Миролюбівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Миролюбівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Миролюбівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район